Дерлис Альбе́рто Гонса́лес Галеа́но (; 20 марта 1994, Мариано-Роке-Алонсо) — парагвайский футболист, нападающий клуба «Олимпия» (Асунсьон) и сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Дерлис Гонсалес является воспитанником клуба «Рубио Нью». В 2012 году вместе со своим одноклубником Клаудио Корреа он перешёл в молодёжную команду «Бенфики».

В 2014 году продолжил карьеру в футбольном клубе «Базель», где сыграл 26 матчей, в которых отметился 3 голами и 10 голевыми передачами.

30 июля 2015 года перешёл в «Динамо (Киев)». Сумма трансфера составила 9,4 млн евро. Контракт подписан сроком на 5 лет. 4 октября 2015 года забил дебютный гол за «Динамо» в ворота полтавской «Ворсклы». 24 ноября парагваец отметился за киевлян в рамках 5-го тура Лиги чемпионов, где соперником «Динамо» был «Порту».

31 августа 2018 года Дерлис ушёл в двухгодичную аренду в бразильский «Сантос». Спустя полтора сезона досрочно расторг договор с бразильским клубом и 7 февраля 2020 года подписал контракт с парагвайской «Олимпией», за которую уже выступал на правах аренды в 2014 году. Условия сделки не оглашались, однако по информации сайта Transfermarkt.com «Олимпия» заплатила за этот переход 4,55 млн €.

Международная карьера 
В декабре 2012 года Гонсалес был включен в заявку молодёжной национальной команды на участие чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд. 10 января 2013 года в матче группового этапа против сборной Колумбии Дерлис дебютировал в молодёжной сборной Парагвая.
12 января в поединке против сборной Аргентины он забил свой первый гол на турнире и помог своей команде одержать победу над хозяевами соревнований. В итоге на турнире он провёл 9 матчей, забил 4 гола и помог своей команде завоевать серебряные медали.

Летом 2019 года Дерлис был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. В первом матче в группе против Катара он отличился голом на 56-й минуте, а команды сыграли вничью (2:2).

Достижения

Командные 
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии: 2014/15

 «Динамо» (Киев)
 Чемпион Украины: 2015/16
 Вице-чемпион Украины: 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Украины: 2016, 2018

 «Сантос»
 Вице-чемпион Бразилии: 2019

 Сборная Парагвая (молодёжная)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Южной Америки (1): 2013

Личные 
 Футболист года в Парагвае: 2015

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Сантос»